

Acronimo
 Wild Atlantic Way – percorso turistico della Repubblica d'Irlanda

Codici 
 WAW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Varsavia-Okęcie, Varsavia, Polonia

Giochi
 WaW - abbreviazione Call of Duty: World at War

Altro 
 Wāw – lettera dell'alfabeto arabo
 Wāw – denominazione alternativa di Wau, città del Sudan
 WAW - EP dei Mamamoo del 2021